«Союз ТМ-33» — российский пассажирский транспортный пилотируемый космический корабль, на котором осуществлён четырнадцатый пилотируемый полёт к международной космической станции, третий российский пилотируемый полёт к МКС и вторая российская экспедиция посещения (ЭП-2).

Экипаж старта 
  (Роскосмос) Виктор Афанасьев (4) — командир корабля.
  (ЕКА) Клоди Эньере (Claudie Haigneré) (2) — бортинженер.
  (Роскосмос) Константин Козеев (1) — бортинженер 2.

Дублирующий экипаж 
  (Роскосмос) Сергей Залётин — командир корабля.
  (Роскосмос) Надежда Кужельная — бортинженер.

Экипаж возвращения 
  (Роскосмос) Юрий Гидзенко (3) — командир корабля, пилот МКС.
  (ЕКА) Роберто Виттори (Roberto_Vittori) (1) — бортинженер.
   (Роскосмос) Марк Шаттлворт (2) — участник космической экспедиции.

Описание полёта 
Корабль был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем Союз-У 21 октября 2001 года в 12:59:35 по московскому летнему времени, неся на борту экипаж из трёх человек (двух россиян и одной француженки). После двух поочерёдных манёвров дальнего сближения, 23 октября 2001 года в 14:44:15 МСК произвёл стыковку с надирным стыковочным узлом модуля «Заря» МКС.

Помимо выполнения программы посещения экипаж провёл на борту орбитальной станции ряд научных экспериментов и решил задачу планового технического обеспечение экипажа МКС-3.

Экипаж провёл на борту МКС 8 дней и вернулся на Землю 31 октября 2001 года в 7:59:26 МСК на корабле «Союз ТМ-32», который выполнял роль корабля-спасателя для экспедиций МКС-2 и МКС-3 с 30 апреля 2001 года. Новый «Союз» заменил старый для выполнения той же функции для экспедиции МКС-3. Он пробыл у МКС до мая 2002 года и вернулся на Землю 5 мая 2002 года в 07:51:53 МСК, привезя на борту экипаж из трёх человек (россиянина, итальянца и южноафриканца) экспедиции «Союз ТМ-34».

См. также 
 Список аппаратов серии Союз
 Международная космическая станция
 Хронология пилотируемых космических полётов
 Список космических запусков России в 2001 году

Ссылки 
 РКК Энергия: Вторая Российская «экспедиция посещения»
  ЦУП Федерального космического агентства: Экспедиция «Союз ТМ-33»
 ЦУП Федерального космического агентства: Список экспедиций к МКС
 НАСА: Космическое такси 2 
 Космический корабль «Союз ТМ-33»

Примечания 

Пилотируемые космические аппараты
Космические корабли серии «Союз»